Резервирование — обеспечение надёжности системы путём дублирования ответственных подсистем.
 Резервирование товара на складе или билета — см. бронирование (экономика)
 Норма обязательных резервов (норматив резервирования) - доля обязательств коммерческого банка по привлечённым им депозитам, которую банк должен держать в резерве в центральном банке
 Резервные требования (банковское резервирование) -  центральный банк требует от банков осуществить вложения в конкретные виды активов (“резервные активы”) в определённом объёме.